Asmat peut désigner :
 les Asmat, un peuple d'Indonésie ;
 les langues asmat, des langues d'Indonésie ;
 le kabupaten d'Asmat, un kabupaten d'Indonésie ;
 Asmat, une ville d'Érythrée ;
 Asmat, un district d'Érythrée.